Нюй-шу () — фонетическая слоговая письменность, использовавшаяся женщинами уезда Цзянъюн южнокитайской провинции Хунань. Знаки нюй-шу представляют собой вариант каллиграфического скорописного стиля кайшу, адаптированного для вышивки. Знаки состоят из точек, прямых горизонтальных и диагональных линий и дуг.

Нюй-шу вышивали и писали «послания третьего дня» и письма, а также на поясах, лентах, одежде и прочих утилитарных тканых предметах. Из-за традиции сжигать личные вещи вместе с умершей, а также из-за преследования нюй-шу в годы «Культурной революции» сохранилось очень мало артефактов с нюй-шу.

Зачастую нюй-шу считают женской тайнописью, однако это неверно: мужчины могли изучить её, из её существования не делали секрета, но интереса к ней мужчины обычно не проявляли.

Основные сведения 
В Цзянъюне нюй-шу известно под несколькими названиями:
 «письменность головастиков» ();
 «иероглифы с комариными ножками» ();
 «комарино-муравьиные иероглифы» ();
 «длинноногая письменность» ().

Нюй-шу употребляется преимущественно для записи песен на местном диалекте хунань-тухуа (), ареал которого ограничен реками  и Юнмин на севере уезда Цзянъюн. Хунань-тухуа взаимонепонятен с диалектами сянского языка; нюй-шу — единственная его письменность. Единого мнения относительно того, является ли хунань-тухуа сянским,  или гибридным диалектом, нет. Кроме него, местные жители также говорят на хунаньском диалекте . Для записи последнего нюй-шу не используется.

Цзянъюн населён китайцами и яо, но нюйшу используется только для записи местного китайского диалекта; неизвестны случаи передачи им языка яо. Теории о том, что нюй-шу была придумана или использовалась в основном яо, признаны несостоятельными.

На нюй-шу пишут сверху вниз и справа налево. Всего местным исследователем Чжоу Шои (, 1926—2006) было собрано около 1800 символов (варианты одного знака посчитаны как отдельные знаки).

Послания третьего дня 
Большое число памятников письменности нюй-шу — это «послания третьего дня» (), платки либо свёрнутые тканые книжицы, на которых названые сёстры и родственницы новобрачной писали или вышивали стихотворные тексты. В Цзянъюне молодая жена после свадьбы или после рождения первенца уходила в дом мужа, причём жениха подбирали из другой деревни.

В саньчжаошу (коллективных или индивидуальных) женщины вспоминали о былом, выражали надежды на счастье покинувшей их молодой жены в незнакомой деревне и печаль от расставания. Пожилые женщины часто писали о долге перед новой семьёй и советовали новобрачной умерить свой нрав.

Несмотря на часто встречающиеся в посланиях третьего дня просьбы не забывать названых сестёр, обычно после замужества обмен письмами между ними обрывался.

Другой вид саньчжаошу — послания свекрови новобрачной, в которых описывали её семью и хвалили рукодельные навыки само́й женщины. Послания третьего дня называются так потому, что новобрачная и её свекровь получали их на третий день после переезда в дом мужа.

Помимо саньчжаошу, женщины иногда посылали друг другу сожаления по случаю смерти мужа.

История 
Несмотря на то, что нюй-шу существовал веками, он был неизвестен до последнего времени. Учёные «переоткрыли» его в отчёте правительству в 1983 году.

До 1980-х 
В имперском Китае на образование женщин не обращали внимания, грамотность была очень низка, мало кто из них знал нань-шу — «мужское письмо», то есть китайскую письменность. Точное время появления нюй-шу неизвестно, многие упрощения иероглифов, используемые в нюй-шу, появились во времена династий Сун и Юань (XIII—XIV века). Вероятно, пика данная письменность достигла во вторую половину правления династии Цин (1644—1911).

Множество памятников нюй-шу было уничтожено в 1930-х, когда Китай оккупировали японцы, а также хунвэйбинами во время Культурной революции; женщины, использовавшие его, подвергались преследованию. Исследователь данной письменности Чжоу Шои был приговорён к 21 году заключения за академический интерес к нюй-шу.

Девочек учили нюй-шу матери и названные сёстры, научившись, они обменивались письмами. Известны случаи, когда мужчины овладевали способностью читать нюй-шу, научившись у жён, но не известно ни об одном случае использования этой письменности мужчинами. Чаще всего нюй-шу использовали для написания семи- или, реже — пятисложных стихов. Традиционные литературные формы — автобиографии, письма, молитвы, народные песни, сказы. Надпись обычно превращали в часть орнамента.

После  женщинам стала доступна грамотность, и необходимость в использовании нюй-шу отпала. Во время Культурной революции были уничтожены тысячи памятников нюй-шу. После того как Ян Юэцин создал документальный фильм о нюй-шу, правительство КНР стало поощрять изучение и сохранение этой древней письменности.

После 1980-х 
Чжоу Шои, который изучал нюй-шу с конца 1950-х годов, помог нескольким женщинам, включая Хэ Цзинхуа, вспомнить или изучить с нуля письменность их бабушек и прабабушек. Несколько женщин обучились нюй-шу в последние годы, правительство Цзянъюна в 2003 году организовало сертификацию владения данным письмом, а также ежемесячную выплату владеющим им людям. В следующем году сертификацию прошли Ян Хуаньи, Хэ Яньсин, Хэ Цзинхуа, Ху Мэйюэ и И Няньхуа (вскоре умершая).

В 1990 году скончалась последняя каллиграф нюй-шу И Няньхуа. Считалось, что Ян Хуаньи, жительница провинции Хунань, умершая 23 сентября 2004 года в 98 лет, была последней носительницей этой письменной системы. Но японская исследовательница из университета Бункё по имени  обнаружила летом 1994 года Хэ Яньсин, владевшую нюй-шу, но позабывшую его. Яньсин никогда не имела «названной сестры», её обучала бабушка. В результате совместной с Эндо работы, Яньсин восстановила навыки владения этим письмом и в 1997 году подарила ей свою автобиографию, написанную им. В 1998 году Эндо нашла ещё одну носительницу нюй-шу, Хэ Цзинхуа. На тот момент она владела нюй-шу лучше всех, согласно докладу Эндо по возвращении из Уханя.

По данным Эндо, по состоянию на 2010 год нюй-шу владело шесть человек:
 Ху Мэйюэ ( 1962 года рождения) — обучилась нюй-шу в детстве у бабушки;
 Хэ Яньсинь ( 1940 года рождения);

Четверо из них начали учить нюй-шу в новейшее время:
 Хэ Цзинхуа ( 1940 года рождения);
 Хэ Сянлюй (, мужчина);
 Тан Гунвэй (, мужчина);
 Пу Лицзюань () — дочь Хэ Цзинхуа.

Местное правительство в 2002 году открыло «Сад нюй-шу» (), однако здание с тех пор пришло в упадок, экспозиция состоит исключительно из современных надписей, а печатные материалы, рассказывающие об истории и назначении нюй-шу, отсутствуют. Инвестиции из Гонконга и 209 000 долларов из фонда Форда позволили построить в деревне  музей нюй-шу, открытие которого состоялось в 2004 году. В нём работает несколько учительниц, преподающих нюй-шу девочкам деревни.

Писательница Лиза Си описала использование нюй-шу женщинами XIX столетия в своем романе «Снежный цветок и заветный веер».

В 2007 году было предложено добавить 449 символов нюй-шу в Юникод. Предложение было поддержано в 2014 году, а в июне 2017 года 396 символов нюй-шу вошли в стандартный набор UCS Юникода версии 10.0 в составе блока 1B170—1B2FF.

См. также 
 Хирагана — японское письмо, использовавшееся женщинами.
 Хангыль — корейский алфавит; в Средние века назывался женским письмом (амгыль).
 Тифинаг — письменность у женщин туарегов (мужчины пишут на арабском)
 Лаадан — искусственный язык, призванный лучше выражать женские мысли.

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Chinese language just for women — Washington Post 
 The forbidden tongue — World news — The Guardian
 Сайт Эндо Ориэ, крупной исследовательницы нюй-шу

Языки Китая
Китайская каллиграфия
Гендер в языке